Смиттен — фамилия:

 Смиттен, Александр Евстафьевич (1803—1846) — русский генерал-майор, герой штурма Варшавы в 1831 году.
 Смиттен, Густав Густавович (1793—1864) — русский генерал-майор.
 Смиттен, Елена Ивановна (в зам. Барклай-де-Толли 1770—1828) — статс-дама, супруга генерал-фельдмаршала князя М. Б. Барклая-де-Толли.

Составные фамилии 
 Смиттен-Даунс, Молли (род. 1987) — британская певица.